Pobersach ist der Name folgender Orte:

  Pobersach (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
  Pobersach (Gemeinde Paternion), Ortschaft von Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten